Вулиця Дмитра Загула (Київ)
 Вулиця Загула (Львів)
 Вулиця Дмитра Загула (Чернівці)